Den Namen Acerrae tragen folgende römische Niederlassungen in Italien:
 eine kampanische Stadt der Sidiciner bzw. Samniten am Clanius in Kampanien, heute Acerra
 Acerrae Vafriae, die untergegangene Stadt der umbrischen Sarranates
 Acerrae (Insubrer), eine Stadt der Insubrer, heute Pizzighettone in der Lombardei